Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce (wł. Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia) jest niezależnym zrzeszeniem pracodawców działającym na rynku polskim, powołanym 4 grudnia 1996. Wpis sądowy pod nazwą Włoska Izba Handlowa Warszawa nastąpił 27 maja 1997.

Postanowieniem Sądu uznano, że członkowie mogą rekrutować się z następującego kręgu podmiotów: Polskie, włoskie lub inne zagraniczne osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające lub nieposiadające osobowości prawnej, których przedmiotem jest prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP i zatrudniające pracowników na czas określony. Obecna nazwa obowiązuje od 3 października 1997.

Izba jest aktywnym członkiem Konfederacji Lewiatan oraz Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej.

Historia 
W okresie międzywojennym od 1920 działała w Warszawie Polsko-Italska Izba Handlowa w Warszawie (Camara di Comercio Polacco-Italiana di Varsavia), z siedzibą przy ul. Wierzbowej 11 (1927-1934), która w międzyczasie zmieniła nazwę na Polsko-Włoska Izba Handlowa, następnie z siedzibą przy ul. Moniuszki 10 (1935-1939). Prezesem izby był m.in. Franciszek ks. Radziwiłł (1929-1939). Skupiała 136 członków i wydawała czasopismo „Polonia-Italia”.

W okresie III Rzeczypospolitej siedziba izby mieściła się m.in. przy ul. Langiewicza 31 (2001), ul. Trębackiej 4 (2003-2004), obecnie przy ul. Kredytowej 8 (2011-). Izba posiada też swoje przedstawicielstwo w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29.

Propolski samorząd gospodarczy we Włoszech 
W 1922 powołano Izbę Handlową Polsko-Włoską (Camera di Commercio Italo-Polacca), której siedziba w latach 1927-1930 mieściła się w Rzymie przy Piazze Campitolli 3, w latach 1934-1938 w Mediolanie przy Via Senato 18.

Współcześnie, w 1994 utworzono Włosko-Polską Izbę Handlowo-Przemysłową (Camera di Commercio e Industria Italo-Polacca), która mieści się w Mediolanie przy via le Stelvio 13 (2004), P.le Segrino 6b, utrzymując też biuro w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 (2001), w kamienicy Jana Kulikewicza przy ul. Nowy Świat 39 (2004-2009), następnie przy ul. Mokotowskiej 46a (2015).

Zobacz też 
 Włoski Instytut Handlu Zagranicznego
 Ambasada Włoch w Polsce

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o., Warszawa
 książki adresowo-telefoniczne

Linki zewnętrzne 
 strona Włosko-Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

Izby gospodarcze
Gospodarka Włoch
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-włoskie